

Patronyme 

Bentinck est le patronyme d'une famille appartenant à la noblesse de Hollande et de Grande-Bretagne.

Originaire de la Hollande, aux Provinces-Unies, une branche a comme géniteur Hans Willem Bentinck,  de Portland. La branche anglaise porta initialement le titre de comte de Portland, et plus tard celui de duc de Portland.

 Willem Bentinck van Rhoon (1704-1774), homme politique néerlandais reconnu pour son orangisme indéfectible
 William Cavendish-Bentinck,  de Portland (1738-1809), homme politique britannique et premier ministre
 Lord William Bentinck (1774-1839), deuxième fils du précédent
 Lord George Bentinck (1802-1848), fils du  de Portland.
 George Cavendish-Bentinck (1821-1891) homme politique conservateur
 Victor Cavendish-Bentinck (1897-1990), duc de Portland et diplomate britannique

Toponyme 
 Bentinck est une ville de l'Ontario
 Les îles Bentinck, en Colombie-Britannique, portent le nom de William Cavendish-Bentinck 
 Bentinck est une île d'Australie située dans le Golfe de Carpentarie, au Nord de l'île.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme